Баньос-де-Вальдеарадос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население — 391 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса